Dywizje piechoty noszące numer 122:
 122 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 122 Dywizja Strzelecka (ZSRR)